Die Wohlfahrtsmarken der Deutschen Bundespost Berlin wurden in den Jahren 1964 bis 1990 von der Deutschen Bundespost Berlin jährlich als Sondermarken mit einem Zuschlag für wohltätige Zwecke ausgegeben. Zuvor wurde in unregelmäßigen Abständen einzelne Zuschlagsmarken für bestimmte Zwecke ausgegeben. Alle Briefmarken ab dem 2. Oktober 1969 waren bis zum 31. Dezember 1991 frankaturgültig.

Die Ausgabe der Wohlfahrtsmarken wird von den Nachfolgern der Deutschen Bundespost Berlin bis heute fortgesetzt (Wohlfahrtsmarken der Deutschen Bundespost und Wohlfahrtsmarken der Bundesrepublik Deutschland).

Hinweis: Dieser Artikel behandelt nur die Wohlfahrtsmarken der Deutschen Bundespost Berlin, für die Wohlfahrtsmarken der Weihnachtsserie gibt es mit Weihnachtsmarken der Deutschen Bundespost Berlin einen eigenen Artikel. Ebenso für die Sporthilfe der Deutschen Bundespost Berlin und die Jugendmarken der Deutschen Bundespost Berlin. Für die Marken zum Tag der Briefmarke, siehe Tag der Briefmarke (Berlin). Weitere Zuschlagsmarken sind im Artikel Zuschlagmarke (Berlin) enthalten.

Liste der Ausgaben und Motive

Anmerkungen

Einzelnachweise

Literatur 
 Michel-Katalog Deutschland 1999/2000, Schwaneberger Verlag, 1999, ISBN 3-87858-028-2

Weblinks 

Liste (Philatelie)
Briefmarke der Deutschen Bundespost Berlin